Риман () — фамилия.

Носители фамилии 
 Риман, Август Евстафьевич (1804—1866) — вице-адмирал Русского императорского флота.
 Риман, Александер (род. 1992) — немецкий футболист.
 Риман, Бернхард (1826—1866) — немецкий математик.
 
 Риман, Катя (род. 1963) — немецкая актриса и певица.
 Риман, Мануэль (род. 1988) — немецкий футбольный вратарь.
 Риман, Николай Карлович (1864—1917) — российский офицер, генерал-майор, шталмейстер, активный участник подавления революции 1905 года.
 Риман, Отто Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5435; 6 декабря 1836.
 Риман, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2386 (1020); 26 декабря 1811.
 Риман, Роберт (1930—2019) — американский живописец-минималист.
 
 Риман, Хуго (1849—1919) — немецкий музыковед и лексикограф, педагог.

Другое 
 Риман — лунный кратер.

См. также 
 Список объектов, названных в честь Бернхарда Римана